Stephen Hyde (10 maart 1987) is een Amerikaans veldrijder.

Veldrijden

Ploegen 
 2014 –  Astellas Cycling Team
 2015 –  Astellas Cycling Team

Amerikaans veldrijder
Amerikaans wielrenner